P.Roberts kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter J. Roberts
 Peter Roberts

Robotskapade auktorsförkortningar